Руфат Дадашов (; 29 сентября 1991, Баку) — азербайджанский футболист, нападающий немецкого клуба «Шальке 04 II» и сборной Азербайджана.

Биография 
Родился в Баку, в возрасте шести лет вместе с семьей переехал в Германию. Стал заниматься футболом в академиях клубов «Веен» и «Майнц 05».

Клубная карьера 
Карьеру футболиста начал в 2010 году в клубе «Гонсенхайм» () из одноимённого района Майнца, играя в младшей возрастной группе команды. С июля 2012 года выступал за молодёжный состав (до 23 лет) клуба «Кайзерслаутерн».

В январе 2013 года получил приглашение от главного тренера «Кайзерслаутерна» Франко Фода в основной состав команды, приняв участие в учебно-тренировочных сборах в лагере «красных чертей». Дебютировал в контрольной игре с представителем Оберлиги «Мехтерсхаймом», заменив во втором тайме нападающего Юлиана Дерстроффа.

Летом 2014 года перешёл в клуб Регионаллиги «Цвайбрюккен», однако из-за финансовых проблем подписал двухлетний контракт с «Саарбрюккеном». В августе Руфат перешёл в «Германию» из Хальберштадта, стал лучшим бомбардиром команды в сезоне 2015/16, но не смог помочь ей остаться в Регионаллиге. В январе 2020 года перешёл в американский клуб «Финикс Райзинг».

Сборная Азербайджана 
К играм за молодёжную сборную Дадашов не привлекался.

С 3 по 5 декабря 2012 года получил приглашение и участвовал в селекционных сборах национальной сборной Азербайджана. После сборов был приглашён в сборную страны главным тренером Берти Фогтсом. Выступает в команде под номером 27.

Дебют за сборную Азербайджана состоялся 1 февраля 2012 года в Дубае в товарищеском матче с национальной сборной Узбекистана, которая завершилась вничью 0:0.

Свой первый мяч за сборную забил 29 мая 2013 года в Дохе, в товарищеском матче против сборной Катара, завершившемся вничью 1:1. При этом Руфат Дадашов сумел сравнять счёт на 89-й минуте матча.

Итого: сыграно матчей: 24 / забито голов: 5; победы: 7, ничьи: 9, поражения: 8.

Личная жизнь 
Руфат Дадашов исповедует православие. Младший брат Ренат (родился 17 мая 1999 года) учился в академиях клубов «Веен» и «Айнтрахт».

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте клуба «Кайзерслаутерн»
 Профиль игрока на сайте клуба «Саарбрюккен»
 Профиль игрока на сайте клуба «Мойзельвиц»
 

Футболисты Азербайджана
Футболисты Германии
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Гонсенхайм»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн II»
Игроки ФК «Цвайбрюккен»
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Игроки ФК «Саарбрюккен II»
Игроки ФК «Германия» Хальберштадт
Игроки ФК «Мойзельвиц»
Игроки ФК «Динамо» Берлин
Игроки ФК «Пройссен» Мюнстер
Игроки ФК «Финикс Райзинг»
Игроки ФК «Шальке 04 II»
Игроки ФК «Шальке 04»